Kanelbulle, of kaneelbroodje in het Nederlands, is een Zweeds broodje met een boter-kaneelvulling.

Ze worden onder andere gegeten bij het bekende Zweedse fika, een kop koffie met een gebakje of koekje erbij. De kanelbulle (enkelvoud) wordt in de Zweedse cultuur gevierd met een eigen feestdag, sinds 1999 is 4 oktober Kanelbullens Dag.

De typerende kruidige smaak komt door de combinatie van de kruiden Kardemom en Kaneel.

Het is vanwege de vorm ook een benaming voor het symbool @.

Gebak
Zweedse keuken